Фёдор Не́стеров:
 Нестеров, Фёдор Григорьевич (1907—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Нестеров, Фёдор Иванович (втор. пол. XIX века) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Нестеров, Фёдор Панфилович (1877—1966) — русский и советский художник-живописец.